Финал женского Кубка УЕФА 2005 года — финальные матчи розыгрыша женского Кубка УЕФА 2004/05, 4-го сезона в истории турнира. Матчи состоялись 15 и 21 мая 2005 года. В финале встретились шведский «Юргорден/Эльфшё» и немецкий «Турбине». Победителем турнира, впервые в своей истории, стал клуб из Потсдама.

Отчёты о матчах

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок УЕФА среди женщин 2004/2005

Ссылки 
 Обзор турнира на uefa.com

2005
Футбол в Европе в 2005 году
финал
Май 2005 года
События 15 мая
Международные спортивные соревнования в Стокгольме
Спорт в Швеции в 2005 году
Международные соревнования по футболу в Швеции
События 21 мая
Спорт в Потсдаме
Спорт в Германии в 2005 году
Международные соревнования по футболу в Германии